Résultats détaillés de l’édition 1975 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 2 au .

Faits marquants 
Pour la première fois, le classement informatisé international ATP, en vigueur depuis , constitue la référence d'entrée dans les tableaux masculins (final et qualificatif) des Internationaux de France ; et des invitations (en anglais : "wild-cards") sont attribuées dans le tableau final du simple messieurs. Aux 105 entrants directs, s'ajoutent 2 special exempts, 5 invités et 16 qualifiés.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 
Special exempts :

Ramiro Benavides (BOL)

Elio Lito Alvarez (ARG)

Wild-cards (Invitations) :

Eric Deblicker (FRA)

Wanaro N'Godrella (FRA)

Pierre Barthes (FRA)

Denis Naegelen (FRA)

Daniel Contet (FRA) 

Qualifiés :

Patrice Beust (FRA)

Toma Ovici (ROU)

Rolf Gehring (GER)

Miguel Mir (ESP)

PieroToci (ITA)

Juan Ignacio Muntanola (ESP)

Jean Claude Barclay (FRA)

José Castanon (ESP)

Luigi Borfiga (MON)

Jacek Niedzwiedzki (POL)

Ricardo Cano (ARG)

Robert Rheinberger (AUS)

Szabolcz Baranyi (HUN)

Carlos Kirmayr (BRA)

Anatoli Volkov (URS)

Ionel Santeiu (ROU)

Lucky Losers (repêchés) :

Jorge Andrew (VEN)

Martin Robinson (GBR)

Ulrich Marten (GER)

Armistead Neely (USA)

Fernando Gentil (BRA)

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1975 de l'ATP
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1975
France
France
Sport en France en 1975
Tennis en juin 1975